Federklinge steht für:

 Federklinge, spezielle Klinge an Taschenmessern, siehe Taschenmesser#Mechanische Werkzeuge
 Federklinge (Fischbach), rechtes Bachtal zum Fischbach (zur Blinden Rot) nach Fischbach, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg